Буллє Мільда Оттовна (29 квітня 1892 — 13 липня 1938) — радянська державна і більшовицька діячка, дипломатка.
 П'єро Буллє — французький архітектор.
 Генріх Буллє, Heinrich Bulle (1867—1945) — німецький археолог.